Pena Blanca, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Pena Blanca : une census-designated place du comté de Sandoval au Nouveau-Mexique.

Peña Blanca : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Monseñor José Vicente de Unda dans l'État de Portuguesa ;
 Peña Blanca : capitale de la paroisse civile de Peña Blanca de la municipalité de Monseñor José Vicente de Unda dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme